William Horton – bobsleista, olimpijczyk
 William Horton (krykiecista) (1906–1986)
 Bill Horton (rugbysta) (1905–1992)
 Willie Horton (baseballista) (ur. 1942)
 Bill Horton (hokeista) (ur. 1946)
 William Horton (1909-1973) – amerykański żeglarz, olimpijczyk
 William Horton (ur.1939) – amerykański żeglarz, olimpijczyk